Dmitri Ivanovitch Krassotkine - en russe :  et en anglais :  (né le  à Rybinsk en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace devenu entraîneur. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière de joueur 
Il débute en senior avec le Torpedo Iaroslavl en 1990. Il a été capitaine de l'équipe. Il a remporté la Superliga en 1997, 2002 et 2003. En 2007, il signe au Severstal Tcherepovets. Au cours de la saison 2008-2009, il a joué quelques parties avec le Dinamo Minsk dans la KHL. Il porte actuellement les couleurs des Krylia Sovetov dans la Vyschaïa Liga.

Carrière internationale 
Il a représenté la Russie au niveau international. Il a participé à trois éditions des championnats du monde.

Trophées et honneurs personnels 
Superliga
1995-1996 : meilleur pointeur chez les défenseurs.
1996-1997 : nommé dans l'équipe type.
1997-1998 : nommé dans l'équipe type.
2000-2001 : nommé dans l'équipe type.
2001 : participe au Match des étoiles avec l'équipe Ouest.
 2002 : participe au Match des étoiles avec l'équipe Ouest.
2004 : participe au Match des étoiles avec l'équipe Ouest.
2006 : participe au Match des étoiles avec l'équipe Ouest.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1990-1991|| Torpedo Iaroslavl|| URSS|| 26|| 0|| 0|| 0|| 18|| || || || || 
|-
| 1991-1992|| Torpedo Iaroslavl|| Superliga|| 28|| 0|| 0|| 0|| 22|| || || || || 
|-
| 1992-1993|| Torpedo Iaroslavl|| Superliga|| 40|| 0|| 1|| 1|| 20|| || || || || 
|-
| 1993-1994|| Torpedo Iaroslavl|| Superliga|| 46|| 4|| 12|| 16|| 8|| || || || || 
|- 
| 1994-1995|| Torpedo Iaroslavl|| Superliga|| 48|| 4|| 10|| 14|| 40|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 1995-1996|| Torpedo Iaroslavl|| Superliga|| 52|| 4|| 22|| 26|| 30|| || || || || 
|-
| 1996-1997|| Torpedo Iaroslavl|| Superliga|| 40|| 1|| 3|| 4|| 53|| || || || || 
|-
| 1997-1998|| Torpedo Iaroslavl|| Superliga|| 46|| 3|| 10|| 13|| 57|| || || || || 
|- 
| 1998-1999|| Torpedo Iaroslavl|| Superliga|| 39|| 2|| 3|| 5|| 69|| 10|| 0|| 1|| 1|| 8
|-
| 1999-2000|| Torpedo Iaroslavl|| Superliga|| 35|| 6|| 8|| 14|| 12|| || || || || 
|- 
| 2000-2001|| Lokomotiv Iaroslavl|| Superliga|| 44|| 2|| 9|| 11|| 47|| || || || || 
|-
| 2001-2002|| Lokomotiv Iaroslavl|| Superliga|| 49|| 2|| 14|| 16|| 32|| || || || || 
|-
| 2002-2003|| Lokomotiv Iaroslavl|| Superliga|| 48|| 6|| 4|| 10|| 45|| 10|| 2|| 3|| 5|| 8
|-
| 2003-2004|| Lokomotiv Iaroslavl|| Superliga|| 60|| 7|| 15|| 22|| 106|| 3|| 0|| 0|| 0|| 6
|- 
| 2004-2005|| Lokomotiv Iaroslavl|| Superliga|| 60|| 7|| 10|| 17|| 69|| 9|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| 2005-2006|| Lokomotiv Iaroslavl|| Superliga|| 51|| 4|| 9|| 13|| 10|| 10|| 1|| 0|| 1|| 6
|-
| 2006-2007|| Lokomotiv Iaroslavl|| Superliga|| 54|| 1|| 12|| 13|| 32|| 7|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| 2007-2008|| Severstal Tcherepovets|| Superliga|| 44|| 3|| 1|| 4|| 14|| 7|| 0|| 1|| 1|| 4
|- 
| 2008-2009|| Dinamo Minsk|| KHL|| 12|| 0|| 4|| 4|| 6|| || || || || 
|-
| 2009-2010|| Krylia Sovetov|| Vyschaïa Liga|| 53|| 0||16|| 16|| 48|| 5|| 0|| 2|| 2|| 0

Au niveau international 

|1995||align="left"|Championnat du monde || 6|| 0|| 0|| 0|| 0||align="left"| Cinquième place
|-
|1997||align="left"|Championnat du monde || 8|| 1|| 1|| 2|| 2||align="left"| Quatrième place
|-
|2001||align="left"|Championnat du monde || 7|| 0|| 2|| 2|| 4||align="left"| Sixième place

Références

Voir aussi

Naissance en RSFS de Russie
Naissance à Rybinsk
Naissance en août 1971
Joueur soviétique de hockey sur glace
Joueur international russe de hockey sur glace
Entraîneur russe de hockey sur glace
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
Joueur du Severstal Tcherepovets
Joueur du HK Dinamo Minsk
Joueur des Krylia Sovetov
Défenseur de hockey sur glace